Побе́г:
 Побег (право) — самовольное оставление места лишения свободы.
 Побег (ботаника) — вегетативный орган высших растений.
Литература
 Побег (пьеса) () — пьеса Джона Голсуорси (1926).
  () — криминальный роман Джима Томпсона (1958).
Фильмы
 «Побег» () — триллер Джозефа Манкевича по пьесе Джона Голсуорси (США, 1948).
 «Побег» — драма Кадзиро Ямамото (Япония, 1950, Datsugoku).
 «Побег» () — боевик Сэма Пекинпы по роману Джима Томпсона (США, 1972).
 «Побег» — телефильм из цикла «Следствие ведут ЗнаТоКи» (СССР, 1973).
 «Побег» () — боевик Тома Грайза (США, 1975).
 «Побег» () — драма Роланда Грефа; в советском кинопрокате фильм демонстрировался под названием «Фактор риска» (ГДР, 1977).
 «Побег» () — комедия положений с Пьером Ришаром и Виктором Лану (Франция, 1978).
 «Побег» — двухсерийный телефильм Ленинградского телевидения (Россия, 1988).
 «Побег» — мультипликационный фильм 1990 года студии «Киевнаучфильм», СССР.
 «Побег» () — приключенческая комедия Дона Макленнана с Брюсом Бокслейтнером (Австралия / Великобритания, 1990).
 «Побег» () — боевик Роджера Дональдсона, ремейк фильма 1972 года (США / Япония, 1994).
 «Побег» — телесериал (Япония, 2002, 逃亡 / Tôbô).
 «Побег» () — драматический триллер Тима Макканна (США, 2005).
 «Побег» — фильм Егора Кончаловского (Россия, 2005).
 «Побег» () — телесериал телеканала Fox (США, 2005—2009, 2017).
 «Побег» — телесериал, адаптированная версия американского сериала (Россия, 2010).
 «Побег» () — документально-драматический анимационный фильм (Дания, 2021).

См. также 
 «Побег из курятника» — мультфильм (Великобритания / США / Франция, 2000).
 «Побег из Алькатраса» — фильм Дона Сигела с Клинтом Иствудом (США, 1979).
 «Побег из Нью-Йорка» — фантастический боевик Джона Карпентера (Великобритания / США, 1981).
 «Побег из Шоушенка» — драма Фрэнка Дарабонта по повести Стивена Кинга (США, 1994).
 «Побег из Лос-Анджелеса» — фантастический фильм Джона Карпентера, сиквел фильма «Побег из Нью-Йорка» (США, 1996).
 «Побег на рассвете» () — чёрно-белая драма Сэнкити Танигути (Япония, 1950).
 «Побег на рассвете» () — приключенческий фильм киностудии «Грузия-фильм» (СССР, 1975).
 Побег из тюрьмы (значения)
 Беглец (значения)